Премия «Золотой орёл» за лучшую работу художника-постановщика вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России , начиная с первой церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2003—2010

2011—2017

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»